napad – w języku potocznym, przestępstwo popełnione z użyciem siły lub przy użyciu groźby użycia siły
 napad – w terminologii wojskowej, uderzenie na siły przeciwnika